Maria Antonia Vallejo Fernández (1751-1787), chanteuse et danseuse espagnole ;
 María Teresa Fernández de la Vega (1949-), juriste et femme politique espagnole ;
 María-Isabel Fernández de Soto (1950-), joueuse de tennis colombienne ;
 María José Fernández Muñoz (1961-), femme politique espagnole ;
 María Ascensión Carreño Fernández (1970-), femme politique espagnole ;
 María Isabel Fernández Conde (1982-), joueuse espagnole de volley-ball.